Зубцо́вский райо́н  — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Тверской области России.

Административный центр — город Зубцов.

География 
Площадь района — 2167 км².
Район расположен в южной части области и граничит:
 на севере — со Старицким районом,
 на востоке — с Московской областью, Лотошинский и Шаховской районы,
 на юге — со Смоленской областью, Гагаринский и Сычевский районы,
 на западе — с Ржевским районом.

Основные реки — Волга, Вазуза, Шешма, Дёржа, Шоша, Жабня, Осуга.

История 
Зубцовский район образован в 1929 году из части территории Зубцовского уезда в составе Ржевского округа Западной области, 23 июля 1930 г. переподчинен непосредственно облисполкому, 29 января 1935 г. вошел в состав Калининской области. 14 ноября 1960 года к Зубцовскому району был присоединён Погорельский район. В феврале 1963 г. район ликвидирован (стал частью Ржевского района), 12 января 1965 г. образован вновь. В 1929—1960 годах на восточной части современной территории района существовал Погорельский (Погореловский, Погорелогородищенский) район (центр — село Погорелое Городище).

В октябре 1941 года район был оккупирован немецкими войсками. Полностью освобожден в марте 1943 года.

Население 

Городское население (город Зубцов) составляет  % от всего населения района.

Административно-муниципальное устройство 
В Зубцовский район, с точки зрения административно-территориального устройства области, входят 8 поселений.

Муниципальный район, в рамках организации местного самоуправления, делится на 8 муниципальных образований, в том числе одно городское и 7 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Зубцовском районе 273 населённых пункта.

Транспорт 

Через район проходят автодороги «Москва — Рига», «Вязьма — Зубцов», «Зубцов — Гагарин», железная дорога «Москва — Рига».

Культура 
 Сельская картинная галерея в д. Борки.
 Зубцовский краеведческий музей.
 Погорельский краеведческий музей.

Достопримечательности 
 Популярное место отдыха Вазузское водохранилище.
 Усадьба князей Куракиных (архитектор Дж. Кваренги, конец XVIII в.) в д. Волосово (Дорожаевское сельское поселение).
 Мемориал Воинской славы на Московской Горе.

Примечания

Ссылки 
 Сайт районной администрации
 Историческая справка
 Экономическая справка
 Храмы Зубцовского района Тверской области
 район на архивных и современных картах
 Список объектов историко-культурного наследия Тверской области (памятники Зубцовского района на стр. 65-70).